Branham steht für:
 (4140) Branham, ein nach  Richard L. Branham Jr. (* 1943) benannter Asteroid

Branham ist der Familienname folgender Personen:

 Harris Miller Branham (1862–1936), US-amerikanischer Arzt
 Sara Branham Matthews (1888–1962), US-amerikanische Mikrobiologin, Ärztin und Hochschullehrerin
 William Branham (1909–1965), US-amerikanischer christlicher Prediger und Endzeitprophet
 

im NRHP gelistete Objekte:
 Branham House, in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 73000832
 Branham Ridge Petroglyphs, in Vaughn's Mill, Kentucky, ID-Nr. 89001198
 Richard Branham House, in Midway, Kentucky, ID-Nr. 83002863